Biografies: Joseph Pulitzer, periodista nord-americà.
 Premis: Premis Pulitzer, creats per J. Pulitzer, són una sèrie de 21 guardons anuals.